Татьяна Андреевна Малюгина (1895—1941) — преподаватель Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения, возглавившая в 1941 году санитарный взвод Ростовского стрелкового полка народного ополчения. Погибла при первом освобождении Ростова-на-Дону.

Биография 
Татьяна Малюгина родилась в 1895 году.

В начале XX века включилась в революционный процесс, вступила в ВКП(б). Окончив сначала партшколу, а после неё институт, пошла работать преподавателем кафедры истории партии в РИСХМе, где со временем стала секретарем парткома. Вышла замуж за заведующего отделом Андреевского райкома партии — Анастаса Анисимовича Ивахненко.

Спустя немного времени после начала Великой Отечественной войны, записалась в народное ополчение, где возглавила сформированный ею отдельный санитарный взвод. В том же полку, политруком одной из рот, служил и её муж — Анастас Ивахненко.

Гибель 

При освобождении Ростова в 1941 году, первыми в город вошли ополченцы — они переправились через Дон и удерживали плацдарм в ожидании подхода основных частей. В этих боях и была убита Татьяна Малюгина. Существует две, в целом сходные, версии о её гибели:
 Первое ранение Татьяна Андреевна получила 28 ноября 1941 года, перевязывая раненного при форсировании Дона красноармейца, которого она всё же смогла по льду дотащить до берега. Однако в середине дня, уже находясь в санчасти, она была повторно ранена осколком немецкой мины — в этот раз смертельно.
 Татьяна Андреевна вынесла своего тяжело раненного мужа с линии огня и, погрузив его с несколькими другими раненными на железнодорожную ремонтную вагонетку (разновидность дрезины), попыталась под непрерывным обстрелом перевезти их по железнодорожному мосту на левый берег Дона. Однако это не было суждено — все пассажиры вагонетки были убиты прямым попаданием мины.

Память 
 В честь Татьяны Андреевны Малюгиной названа одна из центральных улиц города Ростова-на-Дону.
 На доме, находящемся на пересечении улицы Малюгиной и Доломановского переулка, установлена информационная табличка.
 На улице Козлова 69 в Ростове-на-Дону, где жили Малюгина и Ивахненко, установлена мемориальная доска.

Источники 
 Б. Агуренко «Анастас Ивахненко, Татьяна Малюгина, ополченцы» — «Вечерний Ростов», 9 июня 2002 года.
 Л. Иванова «Улица Татьяны Малюгиной» — «Молот», 1 декабря 2006.
 «Улицы Ростова-на-Дону. Люди. События» (сост. — Ю. А. Бибиков) — Ростов-на-Дону: Папир плюс, 2009.

Примечания

Ссылки 
 РОДБ В. М. Величкиной
 Алина Ключко «Маленькие рассказы о большой войне»
 Ополченцы стояли насмерть: памяти Ростовского стрелкового полка народного ополчения.

Женщины в Великой Отечественной войне
Члены КПСС